Упи:
 Упи — древний город в Месопотамии;
 Уральский государственный технический университет — УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина.